Röhrsdorf kan syfta på följande platser:

Polen 

 Osowa Sień, ort, Lubusz vojvodskap, Powiat wschowski,

Tjeckien 

 Svor, ort, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar